Rašovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rašovice (okres Kutná Hora)
 Rašovice (okres Vyškov)